Karaağaç (Kulp), een dorp in het Turkse district Kulp
 Karaağaç (Orta), een dorp in het Turkse district Orta